Nils Aurelius kan syfta på:

*Nils Aurelius (1674–1759), svensk kyrkoherde i Askeby församling.
Nils Aurelius (1718–1794), svensk kyrkoherde i Askeby församling.